

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 54, w tym 4 podstawowe
 Działy – część miasta Limanowa

Zobacz też 
 Działy – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim we wsi Kamyk
 Działy Czarnowskie
 Dział